Jowisz – rzymski bóg
 Jupiter – dawna nazwa planety Jowisza
 Jupiter – karta tarota
 PGM-19 Jupiter – amerykańska rakieta balistyczna
 Jupiter NFI S.A. – spółka akcyjna
 Jupiter – album studyjny amerykańskiej grupy muzycznej Atheist
 IŻ Jupiter – seria radzieckich motocykli marki IŻ
 Jupiter – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Jupiter (ang. Jupiter Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Jupiter – skała w grupie Skał nad Boiskiem w Dubiu  na Wyżynie Olkuskiej

Zobacz też 
 Jowisz (ujednoznacznienie)